Räjong kan avse:

Rajon – en beteckning för vissa administrativa distrikt i länder i före detta Sovjetunionen
Mer allmänt ett administrativt område (se vidare Räjong på Wiktionary)